

Geografia
 Erode – città indiana della regione del Tamil Nadu

Onomastica
 Erode – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Sovrani della Giudea
 Erode Antipatro (morto nel 43 a.C.) – amministratore della Giudea
 Erode Ascalonita detto il Grande (morto nel 4 a.C.) – sovrano della Giudea quando avvenne la nascita di Gesù.
 Erode (nato nel 27 a.C.) – figlio di Erode il Grande
 Erode Antipa (morto dopo il 39) –  tetrarca della Galilea e della Perea dal 4 a.C. al 39 d.C.
 Erode Archelao (morto nel 18) – re di Giudea
 Erode Filippo (morto nel 34) – sovrano della Batanea
 Erode Agrippa I (morto nel 44) – re di Giudea
 Erode Agrippa II (morto nel 100) – sovrano delle regioni della Giudea settentrionale
 Erode Attico – oratore greco antico

Musica
 Erode – opera lirica di Saverio Mercadante